Тортугеро может означать:

 Тортугеро — национальный парк в Коста-Рике;
 Тортугеро — река в Коста-Рике;
 Тортугеро — муниципалитет в Коста-Рике;
 Тортугеро — город в штате Табаско, Мексика.